Buslijn 145 (Badhoevedorp-Hoofddorp)
Buslijn 6 (Breda-Meersel-Dreef) - tot 11 december 2016 buslijn 145